L'edizione 1962 della Klass A fu la 25ª del massimo campionato sovietico di calcio; fu vinto dalla , giunto al suo ottavo titolo.

Formula
I club partecipanti furono nuovamente 22, con il Kryl'ja Sovetov Kujbyšev (vincitrice della zona russa della Klass A) che prese il posto del Trud Voronezh, la Dinamo Leningrado quello dei concittadini dell'Admiralteyets e la Torpedo Kutaisi quello del Kalev Tallinn. Le squadre furono inizialmente collocate in due gironi da 11 e si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno per un totale di 22 turni e 20 partite per squadra.

Nella seconda fase, le prime 6 di ciascun gruppo parteciparono al girone per i posti dal primo al dodicesimo; le piazzate dal settimo all'ultimo posto furono collocate nel girone per le ultime posizioni. In questi gironi finali le squadre si incontrarono tra di loro in gare di andata e ritorno, per un totale di 22 partite per il primo girone e di 18 per il secondo: i punteggi della prima fase vennero conservati per la seconda fase.

Per tutti i gironi il sistema prevedeva due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta.
Venivano retrocesse in seconda divisione al termine della stagione le ultime due classificate.

Squadre partecipanti

Prima fase

Gruppo A

Classifica

Verdetti
      Ammessa al Girone per i posti 1-12.
      Ammessa al Girone per i posti 13-22

Risultati

Gruppo B

Classifica

Verdetti
      Ammessa al Girone per i posti 1-12.
      Ammessa al Girone per i posti 13-22

Risultati

Seconda Fase

Girone per i posti 1-12

Classifica

Risultati

Girone per i posti 13-22

Classifica

Risultati

Verdetti
Spartak Mosca campione dell'Unione Sovietica.
Zalgiris e Daugava retrocessi in Vtoraja Gruppa A.

Statistiche

Classifica cannonieri

Note

Voci correlate
Kubok SSSR 1962
Klass B 1962

Collegamenti esterni
  Campionato sovietico 1962 su RSSSF.com
 
 
 
 

Calcio nel 1962
1962